Исламович:

 Исламович, Ален (род. 1957) — боснийский музыкант, композитор, поэт, известный поп- и рок-певец.
 Исламович, Дино (род. 1994) — черногорский футболист.
 Исламович, Сеад (род. 1999) — сербский футболист.